HLN peut faire référence à :
 HLN, une chaîne de télévision d'information en continu américaine appartenant à CNN ;
 , l'aéroport régional de Helena, dans le Montana, aux États-Unis, selo le code AITA des aéroports ;
 Het Laatste Nieuws, un quotidien belge néerlandophone.

Code IATA des aéroports